The Unguarded Hour – film del 1925 diretto da Lambert Hillyer
The Unguarded Hour – film tv del 1946 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
The Unguarded Hour – film tv del 1955 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
L'ora misteriosa (The Unguarded Hour) – film del 1936 diretto da Sam Wood